

Personen 
 Beatrice Weder di Mauro (* 1965), Zwitserse econoom
 Daniel Weder (* 1957), Zwitserse manager
 Dölf Weder (* 1950), Zwitserse predikant, kerkeraadvoorzitter en secretaris-generaal van de Europese YMCA-federatie
 Gustav Weder (* 1961), Zwitserse bobsleeër
 Hans Weder (* 1946), Zwitserse theoloog en rector magnificus
 Hansjürg Weder (* 1928), Zwitserse natuurlijk en cultureel erfgoedbeschermer, econoom en politicus
 Johann Baptist Weder (1800-1872), Zwitsers advocaat, redacteur, rechter, bestuurder en politicus
 Oliver Weder (* 1963), Duits dirigent

Zie ook

 Weer (doorverwijspagina)